Mireille – opera Charles'a Gounoda z 1864
 Mireille Hartuch – francuska piosenkarka